Sezon (1904) był 4. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 9 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu. Tytułu nie obroniła drużyna Ferenczvárosi TC. Nowym mistrzem Węgier został zespół MTK. Tytuł króla strzelców zdobył József Pokorny, który w barwach Ferenczvárosi TC strzelił 12 goli.

Tabela końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1904 w Austro-Węgrzech
1904 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech